Серафимо́вичский райо́н — административно-территориальная единица (район) и одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в Волгоградской области России.

Административный центр — город Серафимович.

География 
На севере район граничит с Кумылженским районом; на северо-востоке — с Михайловским районом; на востоке — с Фроловским районом; на юге — с Клетским районом; на западе — с Ростовской областью.

 Географическое положение
Район расположен на западе Волгоградской области, граничит с Ростовской областью. Территория района расположена по обе стороны реки Дон. Левобережную часть занимает Арчединско-Донские пески, правый берег — Донская гряда.

 Полезные ископаемые
На территории района разведано 5 газовых месторождений, из них 2 — эксплуатируется, а 3 — выработаны. Известны 4 месторождения торфа, несколько месторождений природных запасов сырья, пригодного для изготовления керамического кирпича, керамзита, проявления песчаника, строительного песка. Разведано 5 месторождений подземных вод, что позволяет отнести район к территории, надёжно обеспеченной пресными водами.

История 
23 июня 1928 года Постановлением Президиума ВЦИК был учреждён Усть-Медведицкий район с центром в станице Усть-Медведицкая в составе Хопёрского округа Нижне-Волжского края. Район включал территорию упразднённых Усть-Медведицкой и Усть-Хопёрской волостей полностью, а также 9 хуторов бывшей Распопинской волости. Район первоначально был разделён на 41 сельсовет: Астаховский, Базковский, Белавинский, Берёзовский, Бобровский I, Бобровский II, Большовский, Б-Немухинский, Б-Поповский, Б-Сенюткинский, Глубоковский, Горбатовский, Еланский, Ендовский, Жирковский, Затонский, Калединский, Калмыковский, Клетско-Почтовский, Коротовский, Котовский, Крутовский, Нижне-Царицынский, Ново-Александровский, Отрожкинский, Песчановский, Пичужинский, Подольховский, Прилипковский, Пронинский, Рыбновский, Средне-Царицынский, Тюковновский, Угольский, Усть-Медведицкий, Усть-Хопёрский, Фомихинский, Хованский, Чеботарёвский, Ягодновский и Ярской. В том же году был образован Старо-Пронинский с/с. В декабре 1928 года были упразднены Б-Сенюткинский, Коротовский, Нижне-Царицынский, Пичужинский, Прилипковский и Пронинский с/с.

В 1932 году из Усть-Медведицкого района в Кумлыженский были переданы Еланский и Ярский с/с, а из Кумлыженского в Усть-Медведицкий — Зимняцкий, Мостовский и Трясиновский с/с. Тогда же был образован Малаховский с/с. В 1933 году Калединский с/с был переименован в Блиновский.

В 1933 году станица Усть-Медведицкая преобразована в город Серафимович, а в 1934 году Усть-Медведицкий район переименован в Серафимовичский район.

С 1934 года район в составе Сталинградского края, с 1936 года — Сталинградской (Волгоградской) области. В 1954—1955 годах в составе Каменской области.

В 1935 году часть территории Серафимовичского района отошла к Перелазовскому и Сулимовскому районам, в результате чего в районе остались 1 город (Серафимович) и 19 сельсоветов: 1. Базковский, Бобровский I, Бобровский II, Большовский, Б-Немухинский, Б-Поповский, Горбатовский, Затонский, Калмыковский, Котовский, Крутовский, Рыбновский, Средне-Царицынский, Тюковновский, Усть-Хопёрский, Фомихинский, Хованский, Чеботарёвский и Ягодновский.

6 января 1954 года Серафимовичский район был передан в Каменскую область, но уже 23 июня возвращён обратно.

В 1954 году были упразднены Бобровский I, Бобровский II, Б-Немухинский, Затонский, Калмыковский, Котовский, Рыбновский, Тюковновский, Фомихинский, Хованский, Чеботарёвский и Ягодновский с/с. В 1959 году были упразднены Горбатовский и Крутовский с/с. Из упразднённого Перелазовского района в Серафимовичский были переданы Пронинский и Песчановский с/с.

В 1963 году из упразднённого Фрунзенского района в Серафимовичский были переданы Зимняцкий, Клетско-Почтовский, Коловертиновский, Отрожкинский, Подольховский, Подпешинский, Посельский, Трясиновский и Теркинский. В 1966 году был упразднён Подольховский с/с. В 1967 году Базковский с/с был переименован в Бобровский II, Посельский с/с упразднён, образован Крутовский с/с.

24 декабря 2004 года в соответствии с Законом Волгоградской области № 979-ОД район наделён статусом муниципального района. В его составе образованы 15 муниципальных образований: 1 городское и 14 сельских поселений.

Символика 
Официальные символы герб и флаг муниципального образования Серафимовичский муниципальный район Волгоградской области  утверждены решением Думы Серафимовичского муниципального района  Волгоградской области от 3 июня  2016 г. №24 (в редакции от 25 августа  2016 г.  ). Герб Серафимовичского муниципального района Волгоградской области внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11181. Флаг Серафимовичского муниципального района Волгоградской области внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 11182.

  Герб
Геральдическое описание герба Серафимовичского муниципального района Волгоградской области: В червлёном поле- лазоревый, тонко окаймленный серебром, вилообразный крест с узкими верхними концами, обременённый двумя серебряными казачьими шашками накрест (рукоятями вверх, лезвиями вниз) без ножен с золотой оплёткой рукоятей, острия которых выходят за пределы креста, и ниже – пучком из пяти золотых пшеничных колосьев; всё сопровождено во главе серебреным восьмиконечным крестом в золотом трёхлистном окладе, а по сторонам – такими же золотыми пучками колосьев.
Описание символики герба Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.
Герб Серафимовичского муниципального района Волгоградской области отражает исторические, культурные, географические, социально-экономические и иные местные особенности Серафимовичского района языком символов и аллегорий на основании канонов геральдики.
Художественная композиция герба строится на делении гербового щита  вилообразным крестом синего цвета с белой каймой, образованным объединением трёх геральдических фигур (полос), соединяющихся в центре щита и символизирующих географическую особенность территории района - слияние на территории района трёх рек: Дона и двух крупнейших притоков - рек Хопер и  Медведица. Геральдическая фигура - половина перевязи справа (синяя полоса с белой каймой, расположенная диагонально от верхнего левого угла щита до цента пересечения диагоналей щита) символизирует реку Хопер, протекающую по северной границе Серафимовичского района и впадающую на территории района в реку Дон. Геральдическая фигура - половина перевязи слева (синяя полоса с белой каймой, расположенная диагонально от верхнего правого угла щита до цента пересечения диагоналей щита) символизирует реку Медведицу, протекающую по северной границе Серафимовичского района и впадающую на территории района в реку Дон. Геральдическая фигура - половина столба (синяя полоса с белой каймой, расположенная вертикально по центру щита от низа до цента пересечения диагоналей щита) символизирует реку Дон, протекающую по территории района и разделяющую территорию района на левобережную и правобережную части. Именно река Дон и впадающие в него реки исторически играли важнейшую роль в жизни, быте, миропонимании и судьбе жителей территории нашего района – Донских казаков. Рекам отводились не только ведущие промысловая и транспортная функции, но и стратегическая – они служили значимым защитным рубежом для казачьих поселений.
Исторические особенности района отражены в перекрещенных шашках белого цвета с жёлтыми рукоятями, изображённых на гербе поверх вилообразного креста. Они олицетворяют Донское казачество, победоносную казачью доблесть, проявленную во многих битвах – Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, а также верность в служении  жителей района своей Отчизне. 
Следующим элементом герба, передающим культурно-исторические особенности района, является православный крест белого цвета в обрамлении жёлтого цвета, символизирующий веру как основу традиционного мировоззрения жителей района, преемственно передаваемого из поколения в поколение. Это подтверждается присутствием на территории района священных православных мест, в частности Усть-Медведицкого Спасо-Преображенского женского монастыря, являющегося одним из старейших сохранившихся монастырей Волгоградской области.
Социально-экономические особенности района олицетворяют снопы из колосьев пшеницы, символизирующие трудолюбие жителей района, также преемственно прививаемое от старшего поколения к младшему. Это находит своё отражение в сельскохозяйственной отрасли производства как традиционно ведущей промышленной отрасли на территории района. Количество колосьев – пятнадцать - символизирует количество поселений, входящих в административную структуру района. 
Помимо вышеперечисленного, цвета основных полей щита имеют следующую смысловую нагрузку: красный - символ доблести и пролитой нашими земляками крови в сражениях за Отчизну, жёлтый- символ благодати и плодородия земли донской, синий -символ мира и единства.

 Флаг
Описание флага Серафимовичского муниципального района Волгоградской области: Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Серафимовичского муниципального района в красном, синем, белом и жёлтом цветах.
Описание символики флага Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.
Флаг Серафимовичского муниципального района Волгоградской области разработан на основе символики герба Серафимовичского муниципального района Волгоградской области в этой связи описание символики флага соответствует описанию символики герба.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Серафимович) проживают  % населения района.

 Гендерный состав
 мужчин — 47,2 %;
 женщин — 52,8 %.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Муниципально-территориальное устройство 
В Серафимовичском муниципальном районе выделяются 15 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 14 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Серафимовичский район входят 73 населённых пункта.

Местное самоуправление 
 Председатели районной Думы
 Ветютнева Галина Федоровна
 Гречишников Виктор Юрьевич

 Главы администрации
 Думчев Яков Антонович с 1988-2000 гг.
 Агапцов Юрий Анатольевич с 2000-2005 гг.
 Щербаков Виктор Васильевич с 2005-2014 гг.
 Жмурков Сергей Александрович с 2014-2016 гг.
 Пономарев Сергей Викторович с 2016 по настоящее время

Экономика

Трудовые ресурсы

Сельское хозяйство

Промышленность

Торговля

Транспорт

Автомобильные дороги

Автобусный транспорт

Железные дороги

Жилищно-коммунальное хозяйство

Здравоохранение

Образование

Культура

Спорт

Известные люди 
 Александр Серафимович (урождённый Александр Серафимович Попов; 7 (19) января 1863 — 19 января 1949) — русский советский писатель. Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). Член РКП(б) с 1918 года.
 Фёдор Крюков родился 2 (14) февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского. Сын атамана. Учился в Усть-Медведицкой гимназии (окончил с серебряной медалью) вместе с Филиппом Мироновым (будущим командармом 2-й конной армии), Александром Поповым (будущий писатель А. С. Серафимович) и с Петром Громославским (тестем М. А. Шолохова). Окончил Петербургский историко-филологический институт. Статский советник. Депутат Первой государственной Думы от Области Войска Донского. Один из создателей партии «народных социалистов». Заведующий отделом литературы и искусства журнала «Русское богатство» (редактор В. Г. Короленко). Преподаватель русской словесности и истории в гимназиях Орла и Нижнего Новгорода. Воспитатель поэта Александра Тинякова.

В Первую Мировую Войну, служил в санитарном отряде под командованием князя Варлама Геловани и написал ряд очерков из быта военного госпиталя и военных санитаров, которые перекликаются с военными темами «Тихого Дона». В Гражданскую войну выступал на стороне белых. Идеолог белого движения. Секретарь Войскового круга. В 1920 году отступал вместе с остатками армии Деникина к Новороссийску. Умер в госпитале монастыря хутора Незаймановского от сыпного тифа 4 марта, там же и похоронен.

Существует версия (И. Н. Медведева-Томашевская, А. И. Солженицын и др.), согласно которой Фёдор Крюков является автором «первоначального текста» романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» Не все сторонники теории плагиата Шолохова поддерживают эту версию.

См. также 
 Административное деление Волгоградской области
 Населённые пункты Волгоградской области

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской области
 Серафимовичский район на сайте администрации Волгоградской области
 Серафимовичский район на сайте «Волгоградская область»
 Серафимовичский район на сайте Волгоградской областной думы
 Доклад Главы Серафимовичский района за 2008 год на сайте областной администрации

 
Появились в 1933 году в СССР